Zim (Minnesota)
 Zim (oprogramowanie)
 Zim Integrated Shipping Services
 ZIM (format pliku)
 Žim – gmina w Czechach
 ZIM (GAZ-12) – samochód radziecki